Brachylophosaurini — триба растительноядных орнитоподовых динозавров из подсемейства гадрозаврин семейства гадрозавров. Триба введена в 2011 году Терри Гейтсом, Джеком Хорнером, Ребеккой Ханна и Чарльзом Райли Нельсоном и включает в себя гадрозавров из позднего мела (кампан, 79—76 млн лет назад) Северной Америки. Brachylophosaurini определяются, как гадрозавриновые орнитоподы, более близкие к Brachylophosaurus, Maiasaura или Acristavus, чем с Gryposaurus или Saurolophus.

Описание 
Brachylophosaurini диагностируются по следующим признакам: длина диастемы около одной трети длины зубного ряда; длинный переднемедиальный отросток челюстной кости, видный сквозь внешние ноздри и не соединённый с опущенной предчелюстной костью; передний отросток скуловой кости дорсовентрально симметричный; более заметный, чем у грипозавра и критозавра длинный и узкий задневентральный скуловой выступ отчётливо отделяется от тела скуловой кости; крыловидный отросток крупный и расположен под более высоким углом, чем у других видов гадрозаврин; сильно развитый базиптеригоидный гребень, который простирается вентрально от одного базиптеригоидного отростка к другому; на безипреригоидном гребне короткий, медиолатерально узкий срединный отросток, который гораздо меньше, чем у всех других гадрозавриновых таксонов.

Brachylophosaurini — это самая ранняя известная клада гадрозавров в Северной Америке. Она сужает разрыв между первыми гадрозаврами (кампан) и последними негадрозавровыми игуанодонтами (турон) до 10 млн лет.

Филогения 
По результатам филогенетического анализа с использованием 116 признаков для 15 таксонов три рода гадрозаврин (авторы используют классические и широко распространённые наименования Hadrosauridae и Hadrosaurinae вместо эквивалентных Saurolophidae и Saurolophinae у Prieto-Marquez в 2010 году) брахилофозавр, майазавра и Acristavus образуют хорошо поддерживаемую монофилетическую кладу, названную авторами Brachylophosaurini:

С обнаружением пробрахилофозавра были проведены новые филогенетические анализы с использованием модифицированных матриц Gates и другими в 2011 году и Prieto-Marquez в 2010 году. Они сходятся в определении положения Acristavus, как наиболее базального члена клады Brachylophosaurini, согласующегося с его стратиграфическом положением, но взаимоотношения между Probrachylophosaurus, Brachylophosaurus и Maiasaura меняются в зависимости от используемых кладистических матриц.

Кладограмма на основе строгого консенсуса двух экономных деревьев, построенных на основе модифицированной матрицы Prieto-Marquez, 2010:

Кладограмма на основе строгого консенсуса двух экономных деревьев, построенных на основе модифицированной матрицы Gates и другими, 2011:

Кладограмма 2013 года:

Примечание 

 
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки